Куробе (Тояма)
річка Куробе